

Biografia 
Anche suo padre Fatos è stato un calciatore.

Carriera

Club 
L'8 luglio 2014 viene acquistato dal , squadra con la quale firma un contratto annuale con scadenza il 30 giugno 2015.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Dinamo Tirana: 2007-2008, 2009-2010
Teuta: 2020-2021

 
Tirana: 2016-2017

 
Dinamo Tirana: 2008
Tirana: 2017

Note

Collegamenti esterni